Малы́шко () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Малышко, Андрей Самойлович (1912—1970) — украинский поэт, переводчик.
 Малышко, Валентина Андреевна (род. 1937) — украинская поэтесса, сценарист.
 Малышко, Дмитрий Владимирович (род. 1987) — российский биатлонист.